Marant peut faire référence à :
 Marant, une commune française du Pas-de-Calais ;

Patronyme

 Isabel Marant, une créatrice de mode française ;
 Jean Marant,  un marin et corsaire boulonnais du